DHK steht für:

 Datteln-Hamm-Kanal, eine Abzweigung des Dortmund-Ems-Kanals
 Deutsche Handelskammer in Österreich, die Interessenvertretung der Deutschen Wirtschaft in Österreich
 Deutscher Herrenklub, eine Vereinigung von hochgestellten Persönlichkeiten in der Zeit der Weimarer Republik
 DHL Air UK, eine britische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Donauhochwasserschutzkonkurrenz, eine österreichische Organisation

DHK